Тома Туре (; 27 декабря 1993, Грас, Франция) — ивуарийский футболист, полузащитник клуба «Анже». Выступал в национальной сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 
Туре — воспитанник клубов «Кан» и «Бордо». В 2011 году Тома начал выступать за дублёров жирондистов. 4 мая 2014 года в матче против «Валансьена» он дебютировал в Лиге 1, заменив во втором тайме Диего Ролана. 28 сентября в поединке против «Ренна» Туре забил свой первый гол за «Бордо». В начале 2015 года заинтересованность в Тома проявляла дортмундская «Боруссия». В начале 2018 года Туре перешёл в «Анже». 27 января в матче против «Амьена» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2011 году Туре сыграл несколько матче за юношескую сборную Франции. В 2016 году он получил приглашение выступать за свою историческую родину от Федерации футбола Кот-д’Ивуара и принял его. 20 мая в товарищеском матче против сборной Венгрии Тома дебютировал за сборную Кот-д’Ивуара, заменив во втором тайме Макса Граделя.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 France profile at FFF

Футболисты Кот-д’Ивуара
Футболисты Франции
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Париж»
Игроки ФК «Сошо»